John Sterling ist der Name folgender Personen:

* John Allen Sterling (1857–1918), US-amerikanischer Politiker
 John William Sterling (1844–1918), US-amerikanischer Jurist und Mäzen der Yale University